Wadleigh ist der Familienname folgender Personen:

 Bainbridge Wadleigh (1831–1891), US-amerikanischer Politiker
 Michael Wadleigh (* 1941), US-amerikanischer Kameramann und Regisseur